Londoni randevú (The Lady Vanishes), Alfred Hitchcock rendezte angol thriller (1938)
 Londoni randevú (The Lady Vanishes), Anthony Page rendezte angol kalandfilm (1979)
 Londoni randevú (The Lady Vanishes), Diarmuid Lawrence rendezte angol filmdráma (2013)